Engelse kerk of Engelse Kerk kan verwijzen naar:
 Engelse Hervormde Kerk, een gebouw en gemeente op Begijnhof in Amsterdam, Nederland
 Christ Church (Amsterdam), Engelse Episcopale (anglicaanse) kerk op Groenburgwal in Amsterdam
 Engelse kerk in Den Haag (Anglican Church of St. John and St. Philip)
 St. Mary's Church (Rotterdam)
Engelse kerk, een kerkgebouw in Middelburg, Nederland.
Engelse kerk, een kerkgebouw in Oostende, België
 Engelse Kerk (Wiesbaden)